Лавров, Иван Иванович:
 Лавров, Иван Иванович (1812—1890) — русский актёр и антрепренёр.
 Лавров, Иван Иванович (1827—1902) — русский оперный певец (тенор) и актёр.